Koháry-kúria (Fülek)
 Koháry-kúria (Litke)